Revillagigedo (otočje), Meksiko
 Revillagigedo (otok), Aljaska
 Revillagigedo (kanal), Aljaska